

Musique 

 The Razors Edge est un album du groupe de hard rock AC/DC.
 The Razors Edge est une chanson du groupe de hard rock AC/DC.
 The Razor's Edge est un album du Dave Holland Quintet sortit en 1987.

Cinéma 

 Le Fil du rasoir (The Razor's Edge) est un film de 1946 avec Tyrone Power.
 The Razor's Edge, le titre original de Le Fil du rasoir, un film de John Byrum sorti en 1984.
 The Razor's Edge est un film de Gabriel Dowrick de 2005.